

Patronyme 

 Alfred Vallette (1858-1935), un homme de lettres français
 Henri Vallette (1877-1962), un sculpteur animalier suisse
 Jean Vallette d’Osia (1898-2000), un général français, chef de la Résistance en Haute-Savoie durant la Seconde Guerre mondiale
 Maurice Vallette (1851-1880), graveur français
 Michel Vallette d’Osia (1926-2009), un colonel français, figure du parachutisme et fils de Jean Vallette d’Osia
 Paul Vallette (1872-1953), professeur d'université et latiniste français
 Pierre Vallette, un chantre de l’Église de Genève au 
 Pierre Vallette-Viallard (1883-1968), un homme politique français
 René Vallette (1874-1956), un peintre et illustrateur français
 Thibaut Vallette (né en 1974), un cavalier français

Voir aussi

Autres 
 Vallette, une ancienne commune de la Moselle, maintenant Cappel
Patronyme français